Aavilik bezeichnet:
 Aavilik (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aavilik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aavilik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland